Skylon ist:
 Skylon (Raumfähre), geplante unbemannte Raumfähre
 Skylon (Skulptur), für das Festival of Britain in London errichtete Skulptur
 Skylon Tower, Aussichtsturm in Niagara Falls, Kanada